Дмитриевское сельское поселение — муниципальное образование в Галичском районе Костромской области.

Административный центр — город Галич (не входит в состав поселения).

История 
Дмитриевское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

22 июня 2010 года в соответствии с Законом Костромской области № 626-4-ЗКО Дмитриевское, Кабановское, Красильниковское, Пронинское и Чёлсменское сельские поселения объединены в Дмитриевское сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения

Известные уроженцы 
 Смирнов, Василий Андреевич (1889—1979) — советский военачальник, генерал-майор, во время обороны Москвы  командир Подольских курсантов. Родился в деревне Починок.

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района

Муниципальные образования Галичского района Костромской области
Сельские поселения Костромской области